Municipio de Rose puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Rose (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Stutsman.
 Municipio de Rose (condado de Lyman, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Lyman.
 Municipio de Rose (condado de Shelby, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Shelby.
 Municipio de Rose (condado de Oakland, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Oakland.
 Municipio de Rose (condado de Ogemaw, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Ogemaw.
 Municipio de Rose (condado de Carroll, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Carroll.
 Municipio de Rose (condado de Jefferson, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Jefferson.